Giovanni da Traù può riferirsi a:
Giovanni da Traù (mo. 1111), vescovo di Traù 
Giovanni da Traù (1440-1515), scultore dalmata